Michel Bergeron peut désigner :
 Michel Bergeron (1946–), entraîneur de hockey sur glace et journaliste sportif ;
 Michel G. Bergeron (1943–), médecin québécois.